Државна химна Непала носи назив „Ми смо стотине цвећа” (सयौं थुँगा फूलका, Sayaun Thunga Phool Ka). Званично је усвојена 3. августа 2007. године на церемонији одржаној у концертној дворани Народне Комисије за планирање, у Синга Дурбару. Претходна химна, -{Rastriya Gaan}-, била је усвојена 1962. године.

Текст химне је написао Прадип Кумар Раи, под псеудонимом Бјакул Маила. Музику је компоновао Амбер Гурунг. Химна Непала се фокусира на хваљење суверености Непала, јединства, храбрости, поноса, лепоте, напретка, мира, културне и биолошке разноликости, као и поштовања. У августу 2016, Би-Би-Си је прогласио химну Непала трећом најизванреднијом химном на свету.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Nepal: Sayaun Thunga Phool Ka - Извођење химне Непала, са информацијама и текстом
 Би-Би-Си има чланак на енглеском и непалском о новој химни, са целим вокалним извођењем на другом сајту.
  Sayaun Thunga Phool Ka 

Непал
Непал